Antoni Marquès (pintor), pintor del .
 Antoni Marquès i Puig, compositor.
 Antoni Marquès (batlle), batlle de Palma.
 Antoni Marquès (escultor), escultor sabadellenc.
 Antoni Marquès, futbolista del Català FC de començaments del .
 Antoni Marquès (frare)
 Antoni Marquès i Francisca (1888-1941), tenor català